Representação
Ou ainda:
Representante comercial
Representante discente
Representante da República

Desambiguação